Rejon stryjski – jednostka administracyjna Ukrainy, w składzie obwodu lwowskiego.

Głównym miastem jest Stryj.

Według spisu powszechnego z roku 2001 wynika, że w rejonie żyło 68 500 ludzi, w tym 500 Rosjan (0,7%).

Spis miejscowości

Nieistniejące miejscowości 
 Sokołów

Przypisy